«Сокровища затонувших кораблей» — рисованный мультфильм студии «Союзмультфильм» режиссёра Владимира Пекаря и Владимира Попова.

Сюжет 
Действие мультфильма разворачивается в пионерском лагере «Бригантина» на берегу Чёрного моря. Главные герои — Сева, Таня и Боря — дружат с темнокожим мальчиком Мвамбой и вместе с другими пионерами посещают секцию для интересующихся подводным миром. И вот однажды они услышали лекцию о морских организмах, исследование которых проводилось научными сотрудниками на батискафе-шагоходе «Нептун-25». Вдохновившись книжкой про пиратов, Сева спрашивает лектора, не встречались ли учёным затонувшие корабли, и профессор сообщает, что недавно видел недалеко от берега «какую-то старую посудину».

На следующее утро у пионеров был сбор металлолома, однако трое друзей тайком сбегают оттуда, надеясь отыскать сокровища на затопленном судне и подарить их Мвамбе. По пути их надувная лодка сдувается, и ребята чуть не тонут, но их спасают дельфины. По счастливой случайности, рядом оказывается тот самый батискаф «Нептун», и троица, забравшись внутрь, отправляется исследовать на нём подводный мир. Однако, вместо пиратского корабля они находят на дне моря нацистский эсминец Z-29, из которого выплывает самонаводящаяся торпеда. Выманив ржавый снаряд на сушу, герои сдают его на металлолом, а на полученные деньги отряд покупает школьные принадлежности для Мвамбы и его сородичей.

Создатели

Влияние 
В цикле мультфильмов «Баба-яга против!» (1979 год) режиссёр Владимир Пекарь для создания пластики избушки на курьих ножках использовал опыт работы, полученный при конструировании в мультфильме «Сокровища затонувших кораблей» подводного научно-исследовательского аппарата «Нептун», который двигался подобным образом.

Вирусная популярность 
В апреле 2022 года мультфильм приобрел вирусную популярность в связи с совпадениями с событиями гибели крейсера «Москва». Предметом обсуждения послужил эпизод, в котором персонажи находят потопленный немецкий эсминец периода Второй мировой войны Z-29, что позволило комментаторам отождествить литеру Z, маркирующую класс судна, с символом российского вторжения на Украину. Также отмечалось, что название батискафа, на котором путешествовали персонажи — «Нептун», — аналогично названию крылатой ракеты, которой, по официальным сообщениям представителей ВСУ, был атакован крейсер «Москва» в том же Чёрном море.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сокровища затонувших кораблей // ООО «Примнет»
 Сокровища затонувших кораблей

Рисованные мультфильмы СССР 1973 года
Мультфильмы Владимира Пекаря
Мультфильмы на русском языке
Короткометражные мультфильмы СССР